Крило може да се отнася за:
 крило – орган за летене при повечето насекоми, птици и някои бозайници.
 крило – странична част на летателен апарат (самолет, вертолет, ракета)
 крило – страничен пост в спортни игри (баскетбол, футбол)
 крило – вид военно формирование в авиацията